Putaansuu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Albert Putaansuu (1899-1976), joueur et entraîneur finno-canadien de hockey sur glace
Tomi Putaansuu (Mr. Lordi) (né en 1974), chanteur finlandais du groupe Lordi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois